You’re Beautiful, James Blunt-dal
 You’re Beautiful, Nathaniel Willemse-dal 
 You’re Beautiful, dél-koreai televíziós sorozat